June (televisiezender) - Frans televisiezender
 June Park - plaats in Florida, Verenigde Staten
 June in December - Nederlandse band
 June Bride - Amerikaanse film
 Of June - album van Owl City
 Flaming June - schilderij van Frederic Leighton
 June 1, 1974 (Ayers) - album van Kevin Ayers
 April, May en June - Nederlandse film
 June (film)- Amerikaanse film uit 2004

Personen
 June - Koreaanse zanger 
 June Carter Cash - Amerikaans zangeres
 June Keithley-Castro - Filipijns presentator en actrice
 Nam June Paik - Amerikaans kunstenaar
 Made in June - Nederlandse dj
 June Pointer - Amerikaans zangeres
 June Lang - Amerikaans actrice
 June Travis - Amerikaans actrice
 June Fairchild - Amerikaans actrice en danseres
 June Gable - Amerikaans actrice
 June Lodge - Brits-Jamaicaans zangeres
 June Haimoff - Brits milieuactivist
 June Lockhart - Amerikaans actrice
 June Collyer - Amerikaans actrice
 June Allyson - Amerikaans actrice
 June Tabor - Britse zangeres
 June Jordan - Amerikaans dichter en activiste
 June Haver - Amerikaans actrice
 June Kenney - Amerikaans actrice
 June Clyde - Amerikaans actrice en zangeres
 June Christy - Amerikaans zangeres
 June Brigman - Amerikaans stripauteur en illustratrice
 June Tyson - Amerikaanse zangeres
 June Millington - Filipijns muzikante en zangeres
 June Marlowe - Amerikaans actrice
 June Almeida - Schots virologe
 June Jago - Australisch actrice
 June Cole - Amerikaans tubaïst, contrabassist en zanger
 Ella-June Henrard - Belgisch actrice
 June Salter - Australisch actrice

Zie ook
 June Moon (doorverwijspagina)